Акты:
 Акты исторические — издания российской Императорской археографической комиссии в Санкт-Петербурге, включающие документы об исторических событиях в России.
 Акты о Британской Северной Америке — законы британского Парламента, принятые между 1867 и 1975 и учреждающие, а впоследствии и исправляющие конституцию Канадской конфедерации.
 Акты святейшего патриарха Тихона — фундаментальный труд по истории Русской православной церкви первой половины XX века, изданный Православным Свято-Тихоновским гуманитарным институтом в 1994 году.
 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией — официальное издание документов, извлечённых из архива Главного управления наместника кавказского.
 Акты юридические — издания российской Императорской Археографической комиссии в Санкт-Петербурге (XIX век), содержавшие исторические документы судопроизводства и нотариальной части (купчие, закладные и прочие).
 Акты новгородские — сборник нормативных документов Новгородской республики.
 Акты насилия — американский приключенческий фильм 2018 года.